Buzi (rivier), een rivier in zuidelijk Afrika
 Buzi (profeet), een profeet uit de Hebreeuwse Bijbel
 Buzi (district), een district in Mozambique